La 1. Division 1972 è stata la 59ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Vejle, al suo terzo titolo.

Capocannonieri del torneo furono Karsten Lund del Vejle e John Nielsen del B 1901 con 16 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Vejle Campione di Danimarca 1972.
 Vejle ammesso alla Coppa dei Campioni 1973-1974.
 B 1903 e Næstved IF ammesse alla Coppa UEFA 1973-1974.
 Brønshøj BK e B 1909 retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1972
Campionato danese di calcio